Bettencourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bettencourt-Saint-Ouen, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Bettencourt-Rivière, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,